Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2006 war die 31. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 5. bis 15. November 2006 im Olympics Sports Centre in der jordanischen Hauptstadt Amman statt.

Weltmeister wurde der Norweger Kurt Maflin durch einen 11:8-Sieg im Finale gegen den Engländer Daniel Ward.

Im Vorrundenspiel gegen Johan Lorek gelang es Keith Boon aus Singapur als viertem Spieler ein Maximum Break bei einer IBSF-WM zu spielen.

Modus 
Die 85 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 2006 World Amateur Championship – Men bei CueTracker

2006 2
Snookerveranstaltung 2006
Billardturnier in Jordanien
Sportveranstaltung in Amman